Die Saison 2016 des Volleyball World Grand Prix war die 24. Ausgabe des Wettbewerbs. Sie begann am 3. Juni und endete am 10. Juli. Wie in der vorherigen Saison nahmen 28 Mannschaften teil.

Modus 
Wie im letzten Jahr spielten die Mannschaften in drei Divisionen, wobei es zu Auf- und Abstieg kommen musste. Jede Division hatte zwei Phasen – Vorrunde und Final Six (Division I) oder Final Four (Division II und III).

In der Vorrunde traten alle Mannschaften an. In den ersten drei Wochen (bei Divisionen II und III waren es zwei) fanden jeweils drei (bei Divisionen II und III waren es zwei) Turniere mit vier Mannschaften parallel statt. Die besten vier bzw. drei Mannschaften der Gesamtwertung qualifizierten sich neben den Gastgeber für die Finalrunde. In der Finalrunde spielten die Mannschaften Gruppenspiele „jeder gegen jeden“ (Division I) oder im System von Halbfinalen und Finalen.

Die Anzahl der Siege war entscheidend für die Platzierung nach den Gruppenspielen. Bei einem 3:0 oder 3:1 gab es drei Punkte für den Gewinner und keinen für den Verlierer. Bei einem 3:2 erhielt der Sieger zwei Punkte, der Gegner einen Punkt. Falls zwei oder mehrere Mannschaften die gleiche Anzahl von Siegen hatten, wurde die Reihenfolge in der Tabelle nach folgenden Kriterien festgelegt: Zunächst entschied die Anzahl der Punkte, bei Gleichheit der Quotient der Sätze und zum Schluss der Quotient der Ballpunkte.

Division I

Vorrunde

Erste Woche

Zweite Woche

Dritte Woche

Gesamtwertung

Finalrunde 
Die Finalrunde wurde vom 6. bis 10. Juli in Bangkok (Thailand) ausgetragen.

Division II

Vorrunde

Erste Woche

Zweite Woche

Gesamtwertung

Finalrunde 
Die Finalrunde wurde am 18. und 19. Juni in Warna (Bulgarien) ausgetragen.

Division III

Vorrunde

Erste Woche

Zweite Woche

Gesamtwertung

Finalrunde 
Die Finalrunde wurde am 18. und 19. Juni in Almaty (Kasachstan) ausgetragen.

Weblinks 
 Informationen der FIVB (englisch)

2016
World Grand Prix